CWG, sigle composé des trois lettres C, W et G, peut faire référence à :
 Configuration Workgroup.

CWG est aussi un code qui peut faire référence à :
 Callaway Gardens-Harris County, Géorgie, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code